

Filosofia 
 Aion – concetto filosofico
 Aion: ricerche sul simbolismo del sé – volume delle Opere di Carl Gustav Jung

Mitologia 

 Aion – personaggio della mitologia fenicia

Musica 
 Aion – gruppo musicale giapponese
 Aion – gruppo musicale polacco
 Aion – album dei Dead Can Dance del 1990
 Aion – album dell'omonimo gruppo musicale giapponese del 1992
 Aion – album dei CMX del 1992

Altro 
 AION Linguistica – giornale di linguistica
 Aion – fumetto giapponese
 Aion: The Tower of Eternity – videogioco del 2012
 Aion – personaggio del fumetto Chrono Crusade